Сельское поселение Новозаборовский — муниципальное образование в Сызранском районе Самарской области.

Административный центр — посёлок Новозаборовский.

Административное устройство 
В состав сельского поселения Новозаборовский входят:
 посёлок Взгорье,
 посёлок Ерик,
 посёлок Журавлевский,
 посёлок Куропаткино,
 посёлок Новозаборовский,
 посёлок Новорепьевский,
 посёлок Песочный,
 железнодорожная казарма 910 км,
 железнодорожный разъезд 912 км,
 железнодорожный разъезд 950 км,
 железнодорожный разъезд Ризадей.

Примечания 

Сельские поселения Самарской области
Муниципальные образования Сызранского района